«Guetta Blaster» — другий студійний альбом французького хауз-діджея Девіда Гетти. Випущений 13 вересня 2004 року.

Списки композицій 
 «Money» (разом з Chris Willis & Moné) — 3:06
 «Stay» (разом з Chris Willis) — 3:30
 «The World Is Mine» (разом з JD Davis) — 3:38
 «Used to Be the One» (разом з Chris Willis) — 4:06
 «Time» (разом з Chris Willis) — 4:07
 «Open Your Eyes» (feat. Stereo MCs) — 4:15
 «ACDC» — 4:01
 «In Love With Myself» (разом з JD Davis) — 4:26
 «Higher» (разом з Chris Willis) — 3:43
 «Movement Girl» (разом з James Perry) — 4:01
 «Get Up» (разом з Chris Willis) — 3:03
 «Last Train» (feat. Miss Thing) — 3:07

Перевидання 2007 року
 «Love Don't Let Me Go (Walking Away)» (разом з Chris Willis vs. The Egg) — 3:03
 «Just a Little More Love (Elektro Edit)» (разом з Chris Willis) — 3:20
 «The World Is Mine» (разом з JD Davis) — 3:38
 «Stay» (разом з Chris Willis) — 3:30
 «Used to Be the One» (разом з Chris Willis) — 4:06
 «Higher» (разом з Chris Willis) — 3:43
 «Time» (разом з Chris Willis) — 4:07
 «Money» (разом з Chris Willis & Moné) — 3:06
 «Open Your Eyes» (feat. Stereo MCs) — 4:15
 «Last Train» (feat. Miss Thing) — 3:07
 «In Love With Myself» (разом з JD Davis) — 4:26
 «Get Up» (разом з Chris Willis) — 3:03
 «The World Is Mine Deep Dish Remix Edit)» (разом з JD Davis) — 4:07

 French Bonus Disc
 «Old School Acid» (разом з James Perry) — 3:18
 «Stay (Fuzy Hair Remix Edit)» (разом з Chris Willis) — 4:45
 «The World Is Mine (Deep Dish Remix Edit)» (разом з JD Davis) — 4:07
 «Stay» (Music Video)
 «Money» (Music Video)
 «DJ Mix» (Audio)
 «Video Mix» (Audio)
 «David Guetta Interview»

Посилання 
 Офіційний сайт діджея  

Альбоми Девіда Гетти